Невель (Невельское) — озеро в Невельском районе на юге Псковской области.

Площадь — 14,9 км², максимальная глубина — 4,5 м, средняя глубина — 1,6 м. Площадь водосборного бассейна — 441 км². Высота над уровнем моря — 152,7 м.

Проточное. Из озера вытекает река Еменка, впадающая в Ловать. На берегу озера расположен город Невель.

Лещово-судачий тип озера. Массовые виды рыб: щука, окунь, плотва, лещ, красноперка, судак, язь, густера, щиповка, верховка, уклея, линь, налим, вьюн, карась, карп.

Примечания 

Бассейн Еменки
Озёра Невельского района Псковской области